Шордахна () — село в Гюльбендинском административно-территориальном округе Агдашского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от слов «шор» () и «дахна» (), а обозначает «озеро, в которое втекает река».

5 октября 1999 года указом Президента Азербайджана название села Шордахна Первая изменено на Шордахна.

История 
Село Шор-Дегне в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Тойфугинскому сельскому обществу Арешского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Ляки Геокчайского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Касильский сельсовет в Агдашском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года село Шордахна входило в Касильский сельсовет Агдашского района Азербайджанской ССР, но уже к 1977 году было переподчинено Гюльбендинскому сельсовету.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Шордахнинского административно-территориального округа был учрежден Шордахнинский муниципалитет Агдашского района. В 2014 году Шордахнинский муниципалитет был упразднен, а село вошло в состав Гюльбендинского муниципалитета.

География 
Шордахна расположена на берегу канала Казыкумлакарх.

Село находится в 3,5 км от центра муниципалитета Гюльбенда, в 9 км от райцентра Агдаш и в 239 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Ляки.

Вблизи села находится пик Высокий (1324 м). Село находится на высоте 35 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 322 человека, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты.

Население преимущественно занимается сельским хозяйством, особенно выращиванием риса.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +15,0 °C. В селе семиаридный климат.

Инфраструктура 
В советское время близ села располагалась молочно-товарная ферма.

В селе расположены почтовое отделение, медпункт, средняя школа, мечеть, библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Агдашского района